Авран

 Авран — род многолетних травянистых ядовитых растений семейства Подорожниковые.
 Авран — историческая область на восточной стороне реки Иордан.
 Авран — горы восточнее реки Иордан, в Васане.